Andrzej Butkiewicz (1955-2008) – działacz opozycji
 Bohdan Butkiewicz (ur. 1939) – inżynier
 Henryk Butkiewicz (1889-1962) – dziennikarz
 Jacek Butkiewicz (ur. 1969) – lekkoatleta
 Karol Butkiewicz (1868-1940) – generał
 Leslie Butkiewicz (ur. 1982) – tenisistka belgijska
 Łukasz Butkiewicz (ur. 1988) – szachista
 Michał Butkiewicz (harcerz) (????) – harcmistrz
 Michał Butkiewicz (polityk) (1886-1974) – polityk
 Michał Butkiewicz (szermierz) (ur. 1942) – szermierz
 Piotr Butkiewicz (ur. 1966) – rzeźbiarz, malarz
 Tadeusz Butkiewicz (1881-1972) – chirurg
 Zygmunt Butkiewicz (1872-1935) – wiolonczelista
Zobacz też:
 Algirdas Butkevičius − litewski polityk i inżynier